

Geografia 
 Spagna
 Viver – comune nella comunità autonoma Valenciana
 Viver i Serrateix – comune nella comunità autonoma della Catalogna

Persone 
 Raúl Viver – allenatore di tennis ed ex tennista ecuadoriano

Pagine correlate 
 Baró de Viver